Miejscowości w Polsce:
 Charchów Księży
 Charchów Pański